Het Franse woord voor wolkenkrabber
 Gratte-Ciel (wijk), een wijk in de Franse stad Villeurbanne
 Gratte-Ciel (metrostation), een metrostation in Villeurbanne